El Silencio de las Pinzas es el décimo octavo episodio de la sexta temporada de Futurama y originalmente fue transmitido el 14 de julio de 2011 por el canal Comedy Central y el 22 de julio en Latinoamérica, a través del canal FOX. El episodio fue escrito por Eric Rogers y dirigido por Frank Marino. 
En el episodio, Bender es testigo de un brutal "bloqueo" cometido por la Mafia Robot y se ve forzado a entrar en el programa de protección de testigos luego de que su identidad sea revelada accidentalmente. Mientras tanto, Pinzas, un miembro de la Mafia Robot, toma el antiguo trabajo de Bender en Planet Express en un intento de obtener información sobre el paradero de Bender, y así a la Mafia Robot para asesinarlo en el momento en que lo hallen.

Sinopsis 

Al hacer una entrega a la Mansión de Donbot durante la boda de su hija mayor, Bender se cola a la boda con un nuevo traje y se mezcla con los demás. En secreto hace el amor con Bella la hija más joven de Donbot, cuando es testigo de la Mafia Robot golpeando brutalmente a Calculon en el establo. Siendo el único testigo del ataque, Bender se ve obligado a declarar en audiencia pública, donde es reconocido por Bella, que precipita su decisión de casarse con él, mientras que Calculon se ve amenazado por la Mafia Robot para que declarara a favor de la inocencia de Donbot. 
Ahora que Donbot salió inocente, Bender se ve obligado a ir a la reubicación de testigos, dejando Planet Express para iniciar la contratación para su reemplazo. Decidido a cazar a Bender, Donbot envía a Pinzas miembro de la mafia para solicitar el puesto en Planet Express bajo su verdadero nombre, Francisco con el fin de hacer amistad con Fry y hacerle revelar la ubicación de Bender. Sin embargo, él no tiene éxito y gana el resentimiento de Zoidberg, que teme que el uso de sus pinzas se vayan atrás y ya no puede ser útil para su tripulación.
La tripulación de Planet Express hace una entrega a la luna donde se encuentra un robot que creen que es Bender, quien afirma que su nombre es Billy West y no parece recordar que alguna de ellas, su memoria borrada, aparentemente como parte del programa de reubicación de testigos.  Esto no impide que las abrazaderas de intentar matar a Billy, pero es detenido por Zoidberg, que utiliza sus pinzas para cortar sus abrazaderas. Sin embargo, Bella llega y le dispara a Billy hasta que mata, acusándolo de engañarla y estar casado con Demolinator. La tripulación regresa a la Tierra para llorar la muerte aparente de Bender en una pizzería cerca del edificio de Planet Express.  Allí encuentran a Bender trabajando como camarero y se dieron cuenta después de que Billy West si era un robot diferente. Con la Mafia Robot Bender creer que está muerto y Bender es libre de seguir trabajando en Planet Express.

Producción 

El episodio fue escrito por Eric Rogers, y dirigida por Frank Marino.  El episodio sirve como Rogers primera crédito de la escritura en solitario de la serie, Rogers había sido coescrito la segunda temporada episodio " Antología de interés ", y es también un frecuente escritor de la serie que acompaña la serie de cómics . 
Como parte de su "Cuenta regresiva para" Futurama caso, Comedia Ejecutivo central, toma de Comedy Central, noticias, materiales liberados Prevista para el episodio. El 22 de mayo, el arte conceptual de la Crushinator, un personaje que originalmente regresar debutó en la temporada de un episodio de " La serie ha aterrizado ", fue puesto en libertad, al día siguiente, los storyboards de una escena del juicio en el episodio fueron puestos en libertad. El 17 de junio, una vista previa del clip del episodio fue puesto en libertad.

Referencias culturales  

Las escenas de la boda en el primer acto del episodio se inspiraron en el 1972 la película del delito El Padrino, la mansión de Donbot es el modelo de la mansión de 1974 secuela de la película, El Padrino II. El robot que la tripulación de Planet Express reunirse en la Luna, Billy West, lleva el nombre del agente de la voz del mismo nombre, Billy West , quien hace la voz varios personajes de Futurama Fry, incluyendo personajes principal, el Dr. Zoidberg y el profesor. El personal de Futurama se divirtieron con esta referencia.

La escena del juicio, es una referencia al episodio perteneciente a la quinta temporada de la serie animada Los Simpson, El niño que sabía demasiado, llamado The Boy Who Knew Too Much en la versión original.

Recepción 

En su transmisión original en Estados Unidos, "El silencio de las pinzas" anotó una cuota de 0.7 entre adultos de 18 a 49 años y un total de 1 millón 406 espectadores, cerca de 150.000 más de espectadores que en el episodio de la semana anterior, "La Ley y el Oráculo". 
El episodio recibió críticas mixtas de los críticos. Zach Handlen de The AV Club escribió: "... esto es más que todo el mundo perdiendo el tiempo, y me gusta ver que un montón más."  Él describió el episodio como "extrañamente juntos, [...] desordenada y en ocasiones a medias", pese a ello, se rio todo, alabando a escenas como Zoidberg y enfrentamiento de las abrazaderas.  Señaló que sintió que el episodio fue una mejora con respecto a la semana anterior, el episodio "La Ley el Oráculo", dando el episodio de una calificación de A+B en general.

Referencias 

Episodios de Futurama